Прапор Китайської Народної Республіки
 Прапор Республіки Китай
 Прапор династії Цін